«Бэтмен: Желание смерти» () — короткометражный фильм, фанатская экранизация комиксов про Бэтмена режиссёра Мэтью Хискокса. 

В отличие от других фильмов о «Бэтмене», в которых используются более зрелые, современные настройки более поздних комиксов, этот фан-фильм оформлен под фильмы Джоэла Шумахера «Бэтмен навсегда» и «Бэтмен и Робин», а также сериалы «Бэтмен», «Новые приключения Бэтмена» и «No Man's Land» сюжетной линии комиксов.

Сюжет 
Бэтмен, Робин и Найтвинг расследуют ряд инцидентов, когда таинственный нападавший уничтожает многочисленные преступные организации по всему городу Готэм. В своих выводах они обнаруживают, что, когда головорезы были убиты, и в местах преступления не было похищено никаких денег, Загадочник и Пугало были смертельно напитаны наркотиками ботанический нейротоксинами обнаруженых на Дальнем Востоке. Более того, кровавые брызги в местах преступления указывают на то, что нападавший был безрассудным. Бэтмен приходит к выводу, что нападающий является Бэтгёрл, которую манипулирует Ядовитый Плющ; огнестрельные раны, которые она поддерживала, были ее неудачными попытками разбить заклинание. Бэтмен и Робин противостоят Ядовитому Плющу, которая пытается убить Бэтмена смертельной дозой нейротоксина. Раненная Бэтгёрл, ненадолго разрывает заклинание Плюща, чтобы заблокировать выстрел, когда злодейка убегает, и Найтвинг бросается на сцену с противоядием.

В ролях

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт фильма 
 

Фильмы о Бэтмене
Фан-фильмы по вселенной DC Comics
Короткометражные фильмы о супергероях
Короткометражные фильмы США
Фильмы-боевики США
Фильмы-триллеры США
Фильмы на английском языке